Собор Сибирских святых — праздник в честь святых православных подвижников Сибири. Празднование Собору Сибирских святых в Русской православной церкви совершается 10 июня по юлианскому календарю в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири чудотворца.

Установление празднования 
В 1983 года епископ Омский и Тюменский Максим (Кроха) подал рапорт Патриарху Пимену с просьбой учредить день празднования Собора Сибирских святых. 1 октября 1983 года Патриарх наложил резолюцию: «Согласен. Да благословит Господь сие начинание». Благословение, однако, относилось к учреждению дня празднования Собора, а не к именам из списка, составленного келейницей епископа Максима монахиней Евгенией (Волощук), куда она внесла, надо полагать по неведению, множество имен неканонизованных усопших. В 1985 года редакция Издательства Московской Патриархии, работая с этим списком имен, охарактеризовала его как не готовившийся к публикации в календаре, по которому работа по его проверке и уточнению не проводилась.

Первое богослужебное празднование было совершено в 1984 году в Покровском храме Тобольска. В канун праздника на малой вечерне епископ Омский и Тюменский Максим (Кроха) у раки с мощами святителя Иоанна Тобольского прочёл акафист святому и освятил икону Собора Сибирских святых, написанную иконописцами мастерской Московской Патриархии.

Список святых 
В состав Собора Сибирских святых включены следующие святые:
 митрополит Филарет (Амфитеатров), Киевский (в схиме Феодосий); 
 архимандрит Синесий (Иванов), сподвижник святителя Софрония, епископа Иркутского; 
 святитель Софроний (Кристалевский), епископ Иркутский; 
 святитель Димитрий (Туптало), митрополит Ростовский; 
 святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец; 
 святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский; 
 святитель Павел (Конюскевич), митрополит Тобольский; 
 святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский;
 святитель Филофей (Лещинский) (в схиме Феодор), митрополит Тобольский; 
 святитель Симеон (Молюков), митрополит Смоленский; 
 святитель Нектарий (Теляшин), архиепископ Тобольский; 
 архимандрит Арефа Верхотурский; 
 праведный Симеон Верхотурский; 
 святитель Мелетий (Леонтович), архиепископ Харьковский; 
 преподобный Герман Аляскинский; 
 святой мученик Василий Мангазейский; 
 святитель Варлаам (Петров), архиепископ Тобольский и Сибирский; 
 митрополит Антоний (Стаховский), Тобольский и Сибирский;
 блаженный Косма Верхотурский, Христа ради юродивый; 
 Андрей, игумен Рафаиловский, Тобольский; 
 преподобный святитель Герасим, епископ Астраханский; 
 святитель Мелетий (Якимов), епископ Рязанский и Зарайский; 
 архимандрит Макарий, миссионер Алтайской духовной миссии; 
 праведный Стефан Омский; 
 преподобный Мисаил Абалацкий, иеромонах Абалацкого монастыря; 
 блаженный Иоанн Верхотурский, Христа ради юродивый; 
 блаженная Домна, старица Томская; 
 праведный Даниил Ачинский; 
 праведный отрок Пётр Томский; 
 праведный Феодор Кузьмич Томский; 
 преподобный Варлаам Чикойский, пустынник Чикойский;
 преподобный Василиск, пустынник Сибирский;
 преподобный Далмат Исетский.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
С